

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Rataje – część miasta Brzeg
 Rataje – część miasta Gostynin
 Rataje – część miasta Mszana Dolna
 Rataje – część miasta Oleśnica
 Rataje – część miasta Poznań
 Rataje – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Rataje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Rataje – część wsi Rataje Karskie w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Rataje – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock 
 Rataje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież 
 Rataje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Rataje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica 
 Rataje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry 
 Rataje – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski

W Czechach 
 Rataje – gmina w powiecie Tabor
 Rataje – gmina w powiecie Benešov
 Rataje – gmina w powiecie Kromieryż
 Rataje nad Sázavou – gmina w powiecie Kutná Hora

W Serbii 
 Rataje – wieś w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje

Zobacz też 
 Rataj, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Oleśnica Rataje